Спортінг:

Спортінг — поширена назва спортивних клубів.

Баскетбол 
 Спортінг — афінський баскетбольний клуб

Футбол 
 Спортінг (Лісабон) — португальський футбольний клуб
 Спортінг (Брага) — португальський футбольний клуб
 Спортінг (Ковілья) — португальський футбольний клуб
 Спортінг (Хіхон) — іспанський футбольний клуб
 Спортінг Крістал — перуанський футбольний клуб